Мегриньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10234.

Коммуна расположена приблизительно в 120 км к востоку от Парижа, в 65 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 26 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 233 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 170 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 132 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 132 активных работали 128 человек (72 мужчины и 56 женщин), безработных было 4 (3 мужчины и 1 женщина). Среди 38 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об